Äußerer Ring bezeichnet folgende Ringstraßen:

 Äußerer Ring (Aachen)
 Äußerer Ring (Frankfurt)
 Äußerer Ring (München)
 Äußerer Ring (Worms)

Siehe auch:
 Äußerer Stadtring (Dresden)
 Innerer Ring
 Mittlerer Ring
 Circonvallazione esterna